Литвинки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Литвинки — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Литвинки — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Литвинки — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Литвинки — деревня в Вилейском районе Минской области.

Россия 
 Литвинки — посёлок в черте города Тверь.